Dorian Le Clech (né en 2004), acteur français ; 
 Jacky Clech' (né en 1966), dessinateur bande dessinée français ; 
 Jean-Marie Clech (1850-1891), homme politique français ; 
 Jean-Pierre Clech (né en 1948), chef décorateur français ; 
 Marcel Clech (1905-1944), agent secret français pendant la Seconde Guerre mondiale ; 
 Yvonne Clech (1920-2010), actrice française.